Армандо:

 Армандо, Хьюго (род. 1978) — американский теннисист.
 «Армандо Диас» — итальянский лёгкий крейсер типа «Луиджи Кадорна», участвовавший во Второй мировой войне.
 Армандо Пикки — стадион в городе Ливорно.